Gerike ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Gerike (* 1975), deutscher Eishockeyspieler
 Manfred Gerike (* 1950), deutscher Dichter und Schriftsteller
 Martin Gerike (1930–2017), deutscher Schiffbauingenieur
 Regine Gerike (* 1972), deutsche Verkehrswissenschaftlerin
 Sven Gerike (* 1977), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Gericke
 Gehricke